Тијангис има више значења:

 Тијангис (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијангис (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику